Сан Мигел де Абахо има више значења:

 Сан Мигел де Абахо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Мигел де Абахо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику